VSO de Wijnberg is een Nederlandse school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Nederlands Limburg. De school heeft vestigingen in Venlo (hoofdvestiging), Venray, Roermond en Weert.

Herkomst van de naam (Venlo) 
De naam is afkomstig van een buurtschap in de Venlose wijk Stalberg, ter hoogte van de steilrand. Het werd vroeger ook wel Schaffersberg genoemd en maakte deel uit van landgoed De Zeven Sprungen. Het gebied dankt zijn naam aan het feit dat er tussen 1833 en 1836 door burgemeester Karel Bontamps en zijn compagnon Verwins een wijngaard werd aangelegd voor de productie van wijnazijn.

Onderwijs en zorg 
De instelling verzorgt niet alleen onderwijs, maar levert ook de nodige zorg waar nodig. Aangezien het een school voor speciaal onderwijs betreft, gaan deze twee facetten op de school hand in hand. Daartoe werkt de school samen met onder andere het Mutsaersoord, waar sinds 2008 een vestiging van het Vincent van Gogh instituut is gevestigd.

Vestiging Venray in opspraak 
De vestiging in Venray kwam in 2020 in het nieuws, omdat het gemeentebestuur de komst van Venrayse jongeren uit Venlo blokkeerde. Insteek van de problemen was dat de school vóór 1 februari van dat jaar een aanvraag zou moeten indienen bij de DUO, en dat de gemeente op 30 januari pas liet weten geen VSO binnen de gemeentegrenzen te willen.

Kerncijfers 
 Hoofdvestiging Venlo
 Vestiging Venray
 Vestiging Roermond
 Vestiging Weert

Voortgezet speciaal onderwijs in Venlo
Regionaal opleidingencentrum
School in Roermond
School in Weert
School in Venray